Fricot est un nom commun et un nom propre, nom de famille ou pseudonyme.

Nom commun 
 Le fricot des barques est un mets provençal ;
 Le fricot est un plat acadien ;

Patronyme 

 François-Firmin Fricot (1746-1829), homme politique français ;
 Sandrine Fricot (1968-), athlète française ;

Pseudonyme 
 Fricot est le surnom donné en France à Ernesto Vaser, acteur comique.
 Fricot est le surnom donné pour quelques films comiques (1913-1914), en France, à Cesare Gravina, acteur italien.